Termenul de Element (lat. elementem - piatră de fundament, bază) poate însemna:

 Element (matematic) obiectul unei mulțimi
 Element chimic, particulă indivizibilă prin mijloace fizice sau chimice obișnuite 

 Element dintr-o limbă, termen folosit de științele lingvistice (pote fi: cuvânt, propoziție, frază etc)
 Element de la o mașină, expresie folosită în construcția de mașini
 Element galvanic - dispozitiv electrochimic pentru transformarea energiei chimice în energie electrică (baterie)
 Elementele - scriere a matematicianului Euclid
 Element de construcție a unei clădiri
 Element un ziar a unei grupări extremiste de dreapta din Germania
 Element al naturii este considerat fulgerul, trăsnetul etc.